Daniel Murray Santana de Vasconcellos ou Daniel Murray (Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1981), é um violonista, arranjador e compositor brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro